Да́рья Константи́новна Калмыко́ва (род. 4 марта 1983, Москва, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.

Биография 

Дарья Калмыкова родилась 4 марта 1983 года в Москве. Отец — Константин Григорьевич Мелик-Авакян (род. 21 июля 1953), кинорежиссёр, бывший генеральный директор Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ) (2001—2005). Дед — Григорий Мелик-Авакян, армянский советский кинорежиссёр, Народный артист Армянской ССР. Мать — Наталья Калмыкова, театровед. Дед — Владимир Калмыков (1927—2008), Народный артист Российской Федерации, работал в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ). Бабушка — Галина Сергеевна Суворова, тоже была актрисой.

В 2003 году окончила актёрский факультет Школы-студии МХАТ в Москве (руководители курса — Дмитрий Владимирович Брусникин и Роман Ефимович Козак).

Будучи студенткой, выступала на сцене МХТ имени А. П. Чехова, где в 2001 году дебютировала в роли Арманды Бежар де Мольер в спектакле режиссёра Адольфа Шапиро «Кабала святош (Мольер)» по пьесе «Кабала святош» Михаила Булгакова.

По окончании ВУЗа с 2003 по 2017 годы состояла в труппе Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, где играла главные роли, как в произведениях современных авторов, так и в классическом репертуаре. За работу в театре удостоена профессиональных наград.

Много и плодотворно снимается как в кинофильмах: «Сверчок за очагом» (2001), «Любовь под прикрытием» (2010) и других, так и в телевизионных фильмах на центральных каналах России, где воплощает на телеэкране образы девушек с нелёгкой судьбой, наших современниц.

Личная жизнь 
с 2003 по 2015 годы была замужем за актёром Александром Моховым, от которого в 2007 году родила сына; мальчику дали имя Макар. 24 августа 2018 года после нескольких лет совместной жизни вышла замуж за продюсера Николая Сергеева. 17 сентября 2019 года родила сына, которого назвали Тихоном.

Творчество

Роли в театре

Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 
 2001 — «Кабала святош (Мольер)» по пьесе «Кабала святош» Михаила Булгакова (режиссёр — Адольф Шапиро; премьера — 9 сентября 2001 года) — Арманда Бежар де Мольер, актриса
 2003 — «Обломов» по пьесе Михаила Угарова по мотивам одноимённого романа Ивана Гончарова (режиссёр — Александр Галибин; премьера — 9 апреля 2003 года) — Ольга Сергеевна Ильинская, дворянка, возлюбленная Ильи Обломова, затем жена Андрея Штольца

Московский театр-студия под руководством Олега Табакова 
 «Л. Г. Синичкин» по сценарию Михаила Вольпина и Николая Эрдмана по мотивам комедии-водевиля «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» Дмитрия Ленского — Раиса Сурмилова, местная театральная прима
 «Леди Макбет Мценского уезда» по одноимённой повести Николая Лескова — Катерина Львовна Измайлова, молодая купчиха
 «Рассказ о семи повешенных» по одноимённой повести Леонида Андреева — Таня Ковальчук, жена полковника Вернера, служанка
 «Обыкновенная история» по пьесе Виктора Розова по мотивам одноимённого романа Ивана Гончарова — Наденька
 «Псих» по одноимённому роману Александра Минчина — Ира, медсестра, влюбленная в Александра
 «Провинциальные анекдоты» по одноимённой пьесе Александра Вампилова — Виктория, девушка, устраивающаяся на работу
 «От четверга до четверга» по пьесе Альдо Де Бенедетти — Адриана Гуарньери
 «Потомок» по пьесе Владимира Жеребцова — экскурсовод

Фильмография

Награды и премии 
 2006 — премия газеты «Московский комсомолец» в номинации «Лучший актёрский ансамбль» — за спектакль «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева.
 2006 — премия «Золотая лира» за лучшую женскую роль — за роль Тани Ковальчук в спектакле «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева.
 2007 — премия Благотворительного фонда Олега Табакова — за роль Тани Ковальчук в спектакле «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева.
 2006 — премия «Хрустальная Турандот» — за роль Тани Ковальчук в спектакле «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева.

Примечания

Ссылки 
 Дарья Калмыкова. Биография и фильмография. Сайт телеканала «Россия 1» // russia.tv
 Калмыкова Дарья Константиновна. Биография, фильмография, фотографии актрисы. // ruskino.ru
 Дарья Константиновна Калмыкова. Обзор фильмов и спектаклей с участием актрисы, фотогалерея. Сайт журнала «Афиша» // afisha.ru

Выпускники Школы-студии МХАТ